Краснопоясни́чный пе́ночковый певу́н () — маленькая насекомоядная птица из семейства древесницевых.

Описание 
Один из самых маленьких видов древесницевых. Он имеет скорее неприметное оперение. Оперение верха сероватое, низ белый. У самцов на голове маленькие коричневатые пятна. Наряду с лимонным певуном является единственным видом, гнездящимся в дуплах деревьев и скворечниках.

Распространение 
Область распространения простирается с юго-запада США вплоть до северо-запада Мексики. Численность популяции сократилась из-за гнездового паразита буроголового коровьего трупиала (Molothrus ater).

Примечания

Литература 
 Curson, Jon. New World Warblers (New Mermaids). — 1994. — ISBN 0-7136-3932-6.

Древесницевые
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1861 году